Siemens peut faire référence :
 à Siemens, groupe industriel historique allemand d'équipements électroniques et électrotechniques ;
 à Siemens Brothers, société britannique issue du groupe Siemens
 au siemens, unité de conductance électrique et donc aussi d'admittance ou de susceptance ;
 au prix Ernst von Siemens, qui récompense un compositeur ou un musicien depuis 1974.
 à la fondation Ernst von Siemens Kunststiftung, fondée en 1983 et consacrée à la promotion des beaux-arts.

 Werner von Siemens (1816-1892), fondateur du groupe et inventeur du haut-parleur électronique ;
 Carl Wilhelm Siemens (1823-1883), frère de Werner, dirigeant de la branche anglaise et inventeur du four Siemens ;
 Carl von Siemens (1829-1906) ;
 Arnold von Siemens (1853-1918) ;
 Wilhelm von Siemens (1855-1919) ;
 Carl Friedrich von Siemens (1872-1941), fils de Werner, dirigeant du groupe entre 1919 et 1941 ;
 Hermann von Siemens (1885-1986) ;
 Ernst von Siemens (1903-1990) ;
 Peter von Siemens (1911-1986).